Банкноты турецкой лиры — банкноты Турции, выпускаемые с 1926 года.

История 
В 1926 году Министерство финансов Турции представило Турецкой республике новую, первую после выпуска последней серии банкнот османской лиры, серию банкнот номиналами 1, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 турецких лир. На банкнотах первой серии надписи выполнялись на французском и турецком (арабской графикой) языках. Каждая из этих банкнот содержала портрет первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

После перевода турецкого языка на латиницу, в 1937—1939 годах Центральный банк Турции выпустил новую серию банкнот. Она отличалась, помимо латинизированных надписей на турецком языке, наличием портретов следующего после Ататюрка президента — Исмета Инёню. Портреты Инёню на банкнотах вызвали споры в турецком обществе того времени. В начале были выпущены банкноты номиналом в 2,5, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 турецких лир, в 1942 году к ним добавилась банкнота в 1 лиру. Выпуск банкнот номиналом в 50 курушей (0,5 лиры) планировался в 1944 году, но не был реализован. К концу Второй Мировой войны оба низших номинала были заменены монетами.

В начале 1950-х годов была выпущена новая серия банкнот, на которые уже вернулся портрет Ататюрка. С развитием инфляции, в 1960 году банкнота в 2,5 лиры была заменена монетами, следом за ней в 1974 и 1981 годах были заменены и банкноты в 5 и 10 турецких лир соответственно. В начале 1980-х годов начался разгон инфляции, что привело к появлению банкнот более высоких номиналов. В 1981 году была введена банкнота номиналом в 5000 лир, в следующем году — 10 000 лир, в 1988 году — 20 000 лир, в 1989 году — 50 тысяч, в 1991 году — 100 тысяч, в 1992 году — 250 тысяч, в 1993 году — 500 тысяч, а в 1995 году была введена банкнота номиналом в 1 миллион турецких лир. В 1997 году вышла в обращение банкнота в 5 миллионов лир, в 1999 году — 10 миллионов, а в 2001 году была выпущена банкнота номиналом 20 миллионов лир, завершившая седьмую группу банкнот, последнюю перед деноминацией 2005 года.

После 2001 года турецким властям удалось победить инфляцию, в итоге уже в декабре 2003 года был принят закон, позволивший провести деноминацию турецкой лиры на новую лиру в соотношении 1 000 000:1. К обмену в банках допускались банкноты седьмой группы номиналом 250 000 старых лир (25 новых курушей) и выше, выпущенных в обращение не ранее 1992 года. Обмен банкнот старых лир на новые был разрешён до 31 декабря 2015 года. Изначально к обмену допускались банкноты и меньших старых номиналов (50 и 100 тысяч лир), однако обмен 50-тысячных банкнот (5 новых курушей) был завершён 4 ноября 2009 года, а 4 ноября 2011 года завершился обмен банкнот номиналом 100 тысяч лир (10 новых курушей).

Первый выпуск (E1)

Второй выпуск (E2)

Третий выпуск (E3)

Четвёртый выпуск (E4)

Пятый выпуск (E5)

Шестой выпуск (E6)

Седьмой выпуск (E7) 
Эта серия содержала более качественную защиту банкнот от подделки. В связи с инфляцией, поздние тиражи банкнот номиналом от 100 тысяч до миллиона лир были выпущены без изменяющих цвет чернил.

Восьмой выпуск (E8) 
В переходный период, введённый турецким парламентом на период с 1 января 2005 по 31 декабря 2008 года, деноминированная валюта официально называлась «новой турецкой лирой». Банкноты, серия которых обозначенна Центробанком Турции как «Эмиссионная группа Е-8», содержали номиналы 1, 5, 10, 20, 50 и 100 новых турецких лир. Изображения с банкнот номиналом 1—20 новых лир содержали незначительные дизайнерские отличия от соответствующих им банкнот седьмого выпуска (1—20 миллионов старых лир), на банкнотах номиналом 50 и 100 новых лир были представлены новые изображения. Аверсы банкнот содержат портреты Мустафы Кемаля Ататюрка, на реверсах представлены различные исторические и другие наиболее знаковые достопримечательности Турции. По завершении периода обращения этих банкнот вплоть до 31 декабря 2019 года был разрешён обмен их на банкноты девятого выпуска без ограничений по сумме.

Девятый выпуск (E9) 
Современная серия банкнот, обозначенная Центробанком Турции как «девятая эмиссионная группа», вошла в обращение 1 января 2009 года, в течение первого года обращаясь параллельно с банкнотами восьмого выпуска (обмен которых был разрешён до 31 декабря 2019 года). Банкноты девятой эмиссионной группы вернули историческое название валюты «Турецкая лира». По сравнению с банкнотами восьмой группы, в неё не вошёл номинал 1 лира, заменённый монетой, но был добавлен номинал 200 лир. На реверсах этих банкнот изображаются портреты выдающихся личностей Турции, а не её достопримечательности Каждые четыре года (2013 и 2017) банкноты подвергаются модификации, часть из них также, как и банкноты прошлых серий, меняют свой цвет. Особенность портрета Ататюрка на банкнотах состоит в том, что один и тот же портрет постепенно разворачивается из положения в профиль (самый мелкий номинал) в анфас (самый крупный номинал).

См. также 
 Турецкая лира
 Экономика Турции
 Банкноты Османской империи

Примечания

Ссылки 
 Музей банкнот на сайте ЦБ Турции
 Банкноты Турции на сайте banknoter.com

Банкноты Турции
Турция
Списки:Экономика Турции